Совет Норт-Девона () — создан 1 апреля 1974 года для управления районом Норт-Девон в графстве Девон, что в Юго-Западной Англии. Главный офис Совета находится в административном центре () города Барнстапл, по улице Норт-Уок (), в одном здании с , Магистратским судом Норт-Девона и Барнстаплским судом графства.

До декабря 2007 года назывался «Районным советом Норт-Девона».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Совета Норт-Девона

Девон